

Dagblad 
 Le Matin (Acadië), een voormalige krant uit Acadië
 Le Matin (Antwerpen), een voormalige krant uit Antwerpen.
 Le Matin (Frankrijk), een voormalige krant uit Frankrijk
 Le Matin (Wallonië), een voormalige krant uit Wallonië.
 Le Matin de Paris, een voormalige krant uit Parijs

 Le Matin (Algerije), een onlinekrant uit Algerije
 Le Matin (Haïti), een krant uit Haïti
 Le Matin (Marokko), een krant uit Marokko
 Le Matin (Senegal), een krant uit Senegal
 Le Matin (Zwitserland), een krant uit Zwitserland

Muziek 
 Le Matin (Saint-Saëns), een opus van Camille Saint-Saëns
 Symfonie nr. 6 (Joseph Haydn), een symfonie van Joseph Haydn ook bekend als Le Matin

Film 
 Le Matin (film), een film van Mladomir Puriša Đorđević uit 1967

Referenties